Tange puede referirse a:

Gente:

 Arthur Tange (1914-2001), alto funcionario australiano
 Jun Watanabe Tange o Watanabe Jun (nacido en 1954), arquitecto japonés, ex profesor de la Universidad de Chubu
 Kenzo Tange (1913-2005), arquitecto japonés, ganador del premio Pritzker de arquitectura de 1987
 Klaus Tange (nacido en 1962), actor danés de teatro, cine y televisión
 Sakura Tange (nacida en 1973), ídolo japonesa, actriz de doblaje y cantante
 Tange Sazen, espadachín ficticio de la literatura y el cine japoneses

Geografía:

 Tange Bolaghi o Tangeh Bolaghi, valle arqueológicamente significativo en Irán con 130 asentamientos antiguos
 Promontorio de Tange, península cubierta de hielo justo al oeste de Casey Bay en la costa de Enderby Land

Otro:

 Tange International Co., fabricante de tubos para cuadros de bicicletas